PSB peut faire référence à :
 Polystyrène,
 Parti socialiste belge,
 Parti socialiste bulgare,
 Partido Socialista Brasileiro, le parti socialiste brésilien,
 PSB Industries, une société 
 Pet Shop Boys, le duo de musiciens britanniques 
 PSB Paris School of Business,
 Parti Social Bénévole
 Press Start Button
 Please See Below
Public Service Broadcasting, groupe britannique.